Шрифт Муна () — шрифт для слепых, в котором используются упрощенные рельефные латинские буквы. Сторонники этой системы утверждают, что она проще в понимании, чем шрифт Брайля. Азбука Муна используется в основном людьми, потерявшими зрение в зрелом возрасте, и уже знающими форму букв.

История 

Шрифт Муна был разработан английским доктором Уильямом Муном (1818—1894), жившим в Брайтоне (Восточный Сассекс). После перенесенной в возрасте 21 года скарлатины он потерял зрение и, как многие люди, ослепшие во взрослом возрасте, считал шрифт Брайля неудобным.

Мун впервые сформулировал идею создания новой письменности в 1843 году, а в 1845 им была опубликована первая принципиальная схема шрифта.

Принципы 

В отличие от состоящего из точек шрифта Брайля, шрифт Муна состоит из кривых, углов и линий. Полный алфавит содержит только девять символов в различной ориентации. В более продвинутых вариантах шрифта Муна знаки могут соответствовать как отдельным звукам, так и частям слов, целым словам и цифрам. На странице формата А4 помещается около семисот символов.

Поскольку подготовка текста шрифтом Муна является достаточно трудоёмкой, в настоящее время он менее популярен, чем шрифт Брайля. Сейчас им пользуется около четырёхсот человек, большинство из которых проживает на территории Великобритании. Он также преподаётся в некоторых учебных заведениях Голландии и Германии.

Литература, написанная шрифтом Муна, за пределами Англии практически недоступна.

Буквы

Цифры 

{| class="wikitable"
| align="center" | Start
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 1
|-
| align="center" | 2
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 3
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 4
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 5
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 6
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 7
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 8
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 9
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|-
| align="center" | 0
| style="font-family:Monospace;" align="center" | 
|}

См. также 
 Шрифт Брайля
 JAWS

Ссылки 

 Принципы и история шрифта Муна
 Сайт, посвященный Уильяму Муну
 Краткая информация о шрифте
 Шрифт Муна на сайте Omniglot
 Онлайн генератор надписей шрифтом Муна
 Бесплатный шрифт
 Эверсон, Майкл, 2011-06-29, Preliminary proposal for encoding the Moon script in the SMP of the UCS - Шрифт Муна для разных письменностей

Помощь слепым
Письменности, изобретённые в XIX веке
Алфавиты